Název Beňovský potok má více vodních toků:

 Beňovský potok (přítok Hričovského kanálu) – pravostranný přítok Hričovského kanálu na Slovensku v okrese Bytča
 Beňovský potok (přítok Moštěnky) – levostranný přítok Moštěnky v okrese Přerov
 Beňovský potok (přítok Perneckého potoka) – levostranný přítok Perneckého potoka na  Slovensku v okrese Malacky